Hauth ist der Familienname folgender Personen:
 Emil van Hauth (* 1899 als Gustaf Emil Hoffmann; † 1974), deutscher Maler und Graphiker
 Dora Hauth (1874–1957), Schweizer Grafikerin und Malerin
 Iris Hauth (* 1958), deutsche Psychiaterin und Psychotherapeutin
 Thomas Hauth (* 1961), deutscher Übersetzer

Siehe auch:
 
 Haus C. F. Hauth, ein 1902 errichtetes Gebäude in Heilbronn, dessen erhaltene Werkstein-Fassade unter Denkmalschutz steht
 Haut (Begriffsklärung)
 Haud
 Hautt